Peter Jørgensen kan syfta på:

 Peter Jørgensen (uppfinnare) 1859–1909, dansk motorkonstruktör
 Peter Jørgensen (skådespelare), en dansk skådespelare.
 Peter Jørgensen (boxare), en dansk boxare och OS-bronsmedaljör 1932.
 Peter Jørgensen (professor), en dansk professor i entomologi.